La dénomination « cathédrale de Saint-Denis » peut se référer à deux cathédrales situées en France :
 la « basilique Saint-Denis » (également cathédrale), à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis,
 la cathédrale Saint-Denis, à Saint-Denis sur l’île de .

SaintDenis
~